Георгий Леонидович Рошко (; 31 декабря 1915, Канны, Франция — 2003 год, Париж, Франция) — протопресвитер католической церкви, полномочный визитатор Конгрегации Восточных Церквей по руководству русским католическим служением в мире, член Папского Совета Cor Unum, член Международной католической комиссии по вопросам миграции, член Папской Комиссии по кодификации Восточного Канонического Права, настоятель прихода Святой Троицы в Париже, участник Русского апостолата.

Биография 

Родился в дворянской семье, ведущей происхождение от одного из бояр Дмитрия Кантемира, крещен в православии. Отец, Леонид Александрович Рошко, служил морским офицером. Мать: Мария, в девичестве Александрова.
Брат Георгия — Всеволод Рошко также стал католическим священником. Дядя, брат отца, Владимир Александрович Рошко служил офицером Крымского татарского войска, участвовал в белом движении, в 1919 году был убит большевиками в Николаеве.

После 1917 года семья — в эмиграции в Японии, с 1918 года — в США, в 1920 года переехали в Европу, с 1923 года стабильно жили в Париже.

В 1933 году Георгий Рошко присоединился к Католической Церкви.

Рошко учился в университете Сорбонны, в 1934 году изучал философию в Лилльском католическом университете, в 1935 году поступил в Руссикум.
 
В 1942 году Рошко был рукоположен в сан диакона епископом Пием Эженом Неве. В 1943 году — рукоположен в сан священника.

В оккупированном Париже Рошко оказывал помощь советским гражданам, бежавшим из немецких лагерей, и евреям, состоял во французском Сопротивлении, демобилизовался из армии в чине майора в 1946 году.

После войны уехал в Италию, был духовником в лагерях для перемещённых лиц.

С 1947 года работал преподавателем в интернате святого Георгия в Мёдоне.

В 1949 году по поручению кардинала Евгения Тиссерана направлен в Бразилию для помощи в получении виз для русских Ди-Пи. Далее был с миссией в Парагвае и Чили.

С 1951 года служил в Нью-Йорке, сотрудничал с Русским центром Фордемского университета но из-за проблем со здоровьем был вынужден вернуться во Францию.

В 1954 году работал во Вьетнаме по линии организации «Католическая помощь».

В 1955 году был в Москве, где встречался с патриархом Русской Православной Церкви Московского Патриархата Алексием I (Симанским) и председателем Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата митрополитом Николаем (Ярушевичем), посетил Троице-Сергиеву лавру и Ясную Поляну.

С 1956 года занимался изучением ситуации с русским католическим движением за рубежом.

С 1957 года стал помогать настоятелю церкви св. Троицы на rue Francoise Gerard, 39 в Париже Павлу Гречишкину и сменившему его Александру Кулику (1911—1966). В 1966 году назначен настоятелем этого прихода, ему помогали священники: Анри Петижан sj и Бернар Дюпир; некоторое время в приходе служил также Иоанн Солес.

В 1962 году Рошко участвовал в работе миссии среди русских духоборов в городе Нельсон, Канада.

С 1963 по 1965 годы участвовал во всех пленарных заседаниях II Ватиканского Собора.

В 1978 году назначен на пост Полномочного Визитатора Конгрегации Восточных Церквей по руководству русским католическим служением в мире. Занимая этот пост, в частности, представил к награждению правом ношения митры протоиерея Романо Скальфи.

В 1997 году вышел на покой, проживал в Париже, где скончался в 2003 году.

Сочинения 
 На службе беженцам мира / пер. на русск. и науч. коммент. А. Крысова. — М: Stella Aeterna, 2001. — C. 208.
 К истории русского прихода в Гоянии // Друзьям и знакомым. 1973. — № 11. — C. 1-2.
 Иннокентий IV и угроза татаро-монгольского нашествия: послания Папы Римского Даниилу Галицкому и Александру Невскому // Символ. 1988. — № 20. — C. 112—113.

Источники 
 Колупаев В. Е. Георгий и Всеволод Рошко: их жизни и служение // Analecta catholica / Episcopia Romano-Catolică de Chişinău. — VOL. V—VI, 2009—2010. — Chişinău. 2012. — P. 345—368.
 Колупаев В., Юдин А. В. Рошко Георгий Леонидович // Католическая энциклопедия Т. 4. — М.: Издательство францисканцев, 2011. — С. 398—400. — ISBN 978-5-89208-096-5

Ссылки 
 Протоиерей Георгий Рошко
 Католические общины византийского обряда и русская диаспора
 Письмо протопресвитера Павла Гречишкина протоиерею Георгию Рошко относительно воссоединительной работы, 29.12.1956.
 Служение протопресвитера Георгия Рошко // Голованов С. Очерк истории католического апостолата

Католические священники
Священники Российской грекокатолической церкви
Католические священники России
Участники Второго Ватиканского собора